Апостол-Кегич, Егор Иванович (1802 или 1803 — после 1850) — декабрист.
 Апостол-Кегич, Елена Александровна (в замужестве Муравьёва; 1867—1939) — русская и советская артистка оперы, педагог по вокалу.